Луговая тиркушка () — вид птиц семейства тиркушковых (Glareolidae).

Описание 
Луговая тиркушка длиной от 22 до 25 см, масса составляет от 60 до 95 г. Полёт похож на полёт ласточек. Хвост слегка вильчатый, крылья заострённые, частично коричневатые.

Луговая тиркушка быстро передвигается, делая резкие движения шеей и головой. Характерно качание задней части тела.

Распространение 
Она распространена от Африки до Азии. Обитает на высохших болотах вблизи водоёмов, а также в степях с редкой наземной растительностью.

Размножение 
Луговая тиркушка гнездится в колониях, меняя каждый год место гнездования. В кладке 3, иногда только 2 яйца, расположенных в лунке на земле. Выводок становится самостоятельным в июле.

Питание 
В более прохладные вечерние и утренние часы птицы охотятся на насекомых вблизи стад домашнего скота. В сумерки это преимущественно моли.

Примечания

Литература 
 Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel und Wolfgang Fiedler (Hrsg): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel, Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-647-2
 Simon Delany, Derek Scott, Tim Dodman, David Stroud (Hrsg): An Atlas of Wader Populations in Afrika and Western Eurasia. Wetlands International, Wageningen 2009, ISBN 978-90-5882-047-1

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Луговая тиркушка

Тиркушковые
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Евразии
Птицы Африки